Vermoesen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Camille Vermoesen
  François Marie Camille Vermoesen